Антенен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Антенен, Жорж (20 декабря 1903 года в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария — 25 марта 1979 года в Ла-Шо-де-Фон, Швейцария) — швейцарский шоссейный велогонщик, выступавший с 1923 по 1935 год.
 Антенен, Шарль (3 ноября 1929, Ла-Шо-де-Фон — 20 мая 2000) — швейцарский футболист, нападающий, и тренер.